La Kypello Kyprou 1981-1982 fu la 40ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che vinse il suo sesto titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono solo 8. Erano previsti solo 3 turni: quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
1981-1982